

Sigle 
 Malta Labour Party – partito politico maltese
 Mauritius Labour Party – partito politico di Mauritius
 Meridian Lossless Packing – tecnologia di compressione audio digitale
 Multi-Layers Perceptron – perceptrone multistrato, classe di rete neurale
 My Little Pony - L'amicizia è magica – cartone animato

Codici 
 MLP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Malao del Sur di Malabang (Filippine)
 MLP – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 35R di Milano/Malpensa, radioassistenze per la navigazione aerea
 mlp – codice ISO 639-3 della lingua bargam